Zorn kan som auktorsförkortning betyda:

 Carsten Zorn
 Johannes Zorn

Robotskapade auktorsförkortningar